Affluent de la Seine, le ru de Buzot coule dans les Yvelines  ;

 François Buzot, homme politique révolutionnaire français.